Svetokriško vojvodstvo (poljski: województwo świętokrzyskie) je jedno od 16 poljskih administrativnih jedinica - vojvodstava. Zauzima površinu od 11.672 km² s 1,2 mil. stanovnika. Ustanovljeno je 1999. godine. Sjedište vojvodstva je Kielce.

Gradovi i mjesta 

1. Kielce (207.718)
2. Ostrowiec Świętokrzyski (73.937)
3. Starachowice (53.092)
4. Skarżysko-Kamienna (49.131)
5. Sandomierz (25.088)
6. Końskie (20.667)
7. Busko-Zdrój (17.297)
8. Jędrzejów (16.577)
9. Staszów (15.499)
10. Pińczów (11.886)
11. Włoszczowa (10.782)
12. Suchedniów (8.911)
13. Połaniec (8.316)
14. Opatów (6.846)
15. Sędziszów (6.813)
16. Stąporków (5.986)

17. Kazimierza Wielka (5.730)
18. Ożarów (4.816)
19. Chęciny (4.252)
20. Chmielnik (4.005)
21. Małogoszcz (3.943)
22. Ćmielów (3.172)
23. Kunów (3.127)
24. Daleszyce (2.800)
25. Wąchock (2.760)
26. Koprzywnica (2.531)
27. Bodzentyn (2.241)
28. Osiek (1.955)
29. Zawichost (1.853)
30. Skalbmierz (1.323)
31. Działoszyce (1.068)

Administrativna podjela 
Svetokriško vojvodstvo čini 14 kotara (okrug, poljski powiat), od toga 1 gradski i 13 zemljišnih, koji su potom podijeljeni na 102 općine (poljski gmina).

Izvori 
Službeni podaci za 2006.

Poljska vojvodstva